Hold Me Closer – singolo di Cornelia Jakobs del 2022
 Hold Me Closer – singolo di Elton John e Britney Spears del 2022